Senapati steht für:

 Senapati (Distrikt), ein Distrikt im indischen Bundesstaat Manipur
 Senapati (Manipur), Ort im indischen Bundesstaat Manipur, Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts
 Senapati (Rang), militärischer Rang eines Oberbefehlshabers (General oder Admiral) in Sanskrit

Senapati ist der Familienname folgender Personen:
 Aplinar Senapati (* 1960), indischer Ordensgeistlicher, Bischof von Rayagada